Claude II van Aumale (Joinville, 18 augustus 1526 - La Rochelle, 3 maart 1573) was van 1550 tot aan zijn dood hertog van Aumale. Hij behoorde tot het huis Guise.

Levensloop
Claude II was de derde zoon van hertog Claude van Guise en diens echtgenote Antoinette van Bourbon, dochter van hertog Frans van Bourbon-Vendôme. In 1550 volgde hij zijn vader op als hertog van Aumale.

Vanaf 1544 vocht hij in het leger van hertog Frans I van Lotharingen. Tijdens de Italiaanse Oorlogen nam hij in 1544 deel aan het Beleg van Boulogne, in 1551 aan de veldtocht in Piëmont en in 1552 aan de strijd tegen de troepen van keizer Karel V in een poging om de bisdommen Metz, Toul en Verdun te heroveren. Daarbij werd Claude gevangengenomen door markgraaf Albrecht Alcibiades van Brandenburg-Kulmbach, waarna hij tot in 1555 opgesloten zat in de Plassenburg. In januari 1558 nam hij deel aan de verovering van Calais. Vanaf 1548 was hij eveneens kolonel-generaal in de Franse cavalerie.

Onder koning Hendrik II van Frankrijk was Claude gouverneur van Bourgondië. Tijdens de Hugenotenoorlogen ondersteunde hij zijn neef Hendrik I van Guise. Op die manier had hij een beslissende rol in de Bartholomeusnacht. In 1573 begeleidde hij hertog Hendrik van Anjou, de latere koning Hendrik III, bij de belegering van La Rochelle, waarbij Claude sneuvelde.

Huwelijk en nakomelingen
Op 1 augustus 1547 huwde Claude met Louise de Brézé (1521-1577), dochter van Louis de Brézé, graaf van Maulévrier, en Diana van Poitiers, de maîtresse van koning Hendrik II van Frankrijk. Het echtpaar kreeg elf kinderen:
 Hendrik (1549-1559)
 Catharina (1550-1606), huwde in 1569 met Nicolaas van Lotharingen, hertog van Mercœur
 Magdalena Diana (1554), jong gestorven
 Karel I (1555-1631), hertog van Aumale
 Diana (1558-1586), huwde in 1576 met Frans van Luxemburg, hertog van Piney
 Antoinette (1560), jong gestorven
 Antoinette Louise (1561-1643), abdis in Soissons
 Anton (1562), jong gestorven
 Claude (1564-1591), abt van het Saint-Pèreklooster in Chartres
 Maria (1565-1627), abdis van de Abdij van Chelles
 Karel (1566-1568)

Hertog van Aumale
Huis Guise
Frans gouverneur
Aumale, C